Esistono più comuni francesi con questo nome

Angerville – Calvados
Angerville – Essonne